Mörön kan avse:

Mörön, Sverige –  en småort i Luleå kommun

Mongoliet 

 Mörön (stad), provisinshuvudstad och distrikt, Chövsgöl, 
 Mörön (distrikt i Mongoliet, Chentij), 
Böchmörön – en ort och ett distrikt i provinsen Uvs
Delger Mörön – en biflod till Selenge
Char mörön ("Svarta floden")  – det mongoliska namnet på floden Amur